Ghighiu:
 Ghighiu, o localitate în comuna Bărcănești, județul Prahova, Muntenia, România
 Mănăstirea Ghighiu, o mănăstire ortodoxă din România situată în satul Ghighiu

 Râu
 Râul Ghighiu, Sărata, un curs de apă, afluent al râului Sărata
 Râul Ghighiu, Teleajen, un curs de apă, afluent al râului Teleajen

Vezi și 
 Ghighen, sat din partea de nord a Bulgariei
 Ghighișeni
 Ghigoiești

Toponime românești